Galapa peut désigner :

 Galapa, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Pholcidae.
 Galapa, une municipalité du département d'Atlántico, en Colombie